Nutzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans G. Nutzinger (* 1945), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Karl Nutzinger (1911–1979), österreichischer Blumenzüchter
 Richard Nutzinger (1896–1963), deutscher Heimat- und Dialektschriftsteller
 Richard Nutzinger sen. (1867–1950), deutscher evangelischer Theologe, Volkskundler und Familienhistoriker
 Wilhelm Nutzinger (* um 1950), deutscher Historiker und Heimatforscher